Дома 1116 км — населённый пункт в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ярского района